John Jensen kan henvise til flere personer:
 John "Faxe" Jensen - dansk fodboldspiller, der bl.a. deltog i EM 1992
 John Jensen (fodboldspiller, født 1937) - dansk fodboldspiller, der bl.a. blev dansk mester med AGF
 John Erik Jensen - dansk olympisk roer